Усаковский, Уссаковский:

  (род. 1968) — советский и украинский футболист, игрок в мини-футбол.
  (род. 1968) — советский и украинский футболист, игрок в мини-футбол.

См. также 
 Уссаковская